Бардо може да се отнася доː

 Бардо – будистко понятие
 Брижит Бардо – френска актриса